Winston Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Winston Lake, Kenora District, sjö i Ontario,
 Winston Lake, Thunder Bay District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar